Brandshof steht für:

Geographische Orte:
 Brandshof (Ducherow), Wohnplatz der Gemeinde Ducherow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Brandshof (Stadthagen), Ortsteil der Stadt Stadthagen, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen

Gebäude:
 Brandshof (Berghausen), Baudenkmal in Langenfeld (Rheinland)-Berghausen, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen, siehe Berghausen (Langenfeld)#Der Brandshof
 Brandshof (Lüttelforst), Baudenkmal in Schwalmtal-Lüttelforst, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Brandshof (Volkach), Baudenkmal in Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Großtankstelle Brandshof, Kulturdenkmal in Hamburg-Rothenburgsort

Siehe auch:
 Brandshofer Schleuse
 Brandhof